Bozzola ima više značenja:
 Bozzola, Cuneo
 Bozzola, Pavia